Борус () — горный хребет на юге Красноярского края России, в системе Западного Саяна. Расположен в окрестности посёлка Черёмушки города Саяногорска на берегу Енисея. Входит в состав национального парка «Шушенский бор».

Хребет включает в себя четыре вершины (с запада на восток): Балантат, Пойлова, Голубая и Борус. Максимальная высота хребта составляет 2318,7 м. На физических картах часто обозначается как гора Пойлова. На хребте есть три обжитые стоянки: Водопад («Рябиновый») — 1200 м, Пелехово — 1500 м (в данный момент сожжено) и Банзай — 1400 м.

Преобладают среднегорные, сглаженные формы рельефа. У подножья гор — таёжные леса, у вершин — кедровое редколесье. В зимнее время вершины покрываются снегом, который, в зависимости от погоды, может лежать до конца лета.

Гора Борус является самой главной и почитаемой в мировоззрении хакасского народа, в шаманских молитвах ее величали «Хан-Пурғус тасхыл хайрохан» — господин царский Борус.

Согласно хакасским мифам, гора названа в честь Боруса или Бургуса, спасшегося на плоту во время всемирного потопа, а затем, через 40 дней, приставшего к ее вершине. Окаменевший плот якобы находится на вершине г. Борус.

Примечания

Ссылки 
 

Горные хребты Красноярского края
Горные хребты Западного Саяна